Патриоти́ческий и демократи́ческий фронт вели́кого национа́льного сою́за Кампучи́и () — камбоджийская политическая организация времен кампучийско-вьетнамского конфликта 1978—1979 гг. Основана Красными кхмерами для борьбы против вьетнамской оккупации и провьетнамского режима Хенг Самрина. Председатель — Кхиеу Сампхан. Была представлена в Коалиционном правительстве Демократической Кампучии (CGDK).

Создание 

7 января 1979 года в Пномпень вступили вьетнамские войска. Режим Демократической Кампучии был свергнут. В условиях оккупации был создано провьетнамское правительство Хенг Самрина, формально возглавившее НРК. Красные кхмеры отступили на запад страны и повели партизанскую войну.

21 августа 1979 на территории, контролируемой вооружёнными формированиями «Красных кхмеров» было объявлено создание Патриотического и демократического фронта великого национального союза Кампучии (PDFGNUK). Эта политическая структура формировалась на базе полпотовской компартии, но существенно изменила политико-идеологические установки и риторику. Коммунистические лозунги были резко приглушены. На первый план выведен кхмерский национализм, призыв к общенациональному сплочению против «вьетнамского врага», «клики Ле Зуана». Председателем PDFGNUK стал Кхиеу Самфан, занимавший в иерархии «Красных кхмеров» четвёртую позицию, после Пол Пота, Нуон Чеа и Иенг Сари.

Считалось, что в «краснокхмерской» верхушке Кхиеу Самфан причастен к геноциду несколько менее других, но никто не сомневался, что реальную политику определяет Пол Пот.

Программа 
В программе PDFGNUK содержался призыв к вооружённой борьбе против «вьетнамских агрессоров и хенгсамриновских марионеток», «до полного национального освобождения». Далее шли очевидные новации: обещание гарантировать в будущей Кампучии «демократические свободы в политической, духовной и материальной жизни», установить систему парламентской демократии во взаимодействии с ООН. В области экономики авторы программы обещали «поддерживать индивидуальную и семейную активность в сельском хозяйстве, промышленности и торговле» (по смыслу, речь шла о частной собственности и рыночной экономике). Говорилось также о защите национальных традиций и культуры.

PDFGNUK признавал «ошибки», совершённые в период правления 1975—1978, декларировал восстановление прав и свобод, особенно в сферах личной жизни и вероисповедания. Такие программные установки смотрелись как фактический разрыв с многолетней идеологией «Красных кхмеров».

Эволюция 
Создание PDFGNUK являло собой попытку (согласованную с руководством КНР) создать политическую структуру исключительно на базе «Красных кхмеров» или под их эгидой, установить их монополию в сопротивлении. Попытка не удалась. С начала 1980-х «Красным кхмерам» пришлось действовать в военно-политическом союзе с республиканцами Сон Санна и монархистами Сианука. PDFGNUK трансформировался в Партию Демократической Кампучии, хотя формально просуществовал до 1987 года.

Программные установки PDFGNUK определили направление дальнейшей фразеологической эволюции «Красных кхмеров».

См. также 
 Королевское правительство национального единства Камбоджи
 Коалиционное правительство Демократической Кампучии
 Временное правительство национального единства и национального спасения Камбоджи

Примечания 

Политические организации Камбоджи
Кампучийско-вьетнамский конфликт
Организации, основанные в 1979 году
Исчезли в 1987 году
Красные кхмеры
Демократическая Кампучия